Reynek ist der Familienname folgender Personen:

 Bohuslav Reynek (1892–1971), tschechischer Dichter, Schriftsteller, Graphiker, Maler und Übersetzer
 Daniel Reynek (1928–2014), tschechischer Fotograf
 Jiří Reynek (1929–2014), tschechischer Dichter, Schriftsteller, Graphiker und Übersetzer